Залесово — деревня в Кардымовском районе Смоленской области России. Входит в состав Тюшинского сельского поселения. Население — 6 жителей (2007 год). 
 
Расположена в центральной части области в 11 км к юго-западу от Кардымова, в 7 км южнее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов. В 2 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция 397-й км на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Кардымовского района